John Hopkins pode ser:

Personalidades
 John Hopkins (motociclismo), motociclista da MotoGP.
 John Hopkins (ator), ator britânico.

Ver também
Johns Hopkins
Hopkins

Desambiguação